Brgule est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brgule, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brgule, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brgule, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Brgule, une localité située dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara.